Anton, Antoniu sau Antonius este un nume de familie sau prenume masculin care se poate referi la:

 Marcus Antonius general și politician roman care a făcut parte dintr-un Triumvirat și a sprijinit Cleopatra regina Egiptului
 Gaius Antonius Hybrida a fost un politician în Roma antică

Ziua onomastică 
 17 ianuarie Antonius cel Mare
 13 iunie Anton de Padova
 5 iulie „Anton M.Z.“

Variante 
 Done, Toni, Tony, Antal, Antoine, Antonius, Anthony, Antonin, Antonio, Tonorius

Vezi și 
 Sfântul Anton
 San Antonio (dezambiguizare)
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine